Острог може означати:

 Острог — або посад (або "кінці"), окольний град, "Гора" — зовнішня частина города, яка здебільшого розташовувалася з напольного боку дитинця. За царських часів слово острог набрало у нас значення — вязниці, тюрми.
 Острог — стіна на валу фортеці з закопаних впритул у землю і загострених угорі стовпів.
 Острог — прийнята у Російській імперії XVIII—XIX ст. назва в'язниці, тюрми (зокрема каторжної).

Топонім:

 Острог — місто в Україні, у Рівненській області;
 Острог — монастир у Чорногорії.
 Острог — проміжна залізнична станція Південно-Західної залізниці, у селі Оженин

Примітки

Див. також 
 Острога (значення)